Пе́ртинъя́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км², площадь водосборного бассейна — 12,2 км². Располагается на высоте 161,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из южной оконечности озера вытекает река ручей, впадающий в озеро Соанъярви, из которого берёт начало река Соанйоки.

В северо-западной стороне озера расположен один небольшой остров.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Соанлахти — расположен в 16,5 км к ЮЮЗ от озера.

Название озера переводится с финского языка как «Варфоломеевское озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013421.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Янисъярви
Озёра Суоярвского района